Васюки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Васюки — агрогородок в Шарковщинском районе Витебской области.
 Васюки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области.

Россия 
 Васюки — деревня в Глинковском районе Смоленской области.
 Васюки — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.

См. также 
 Васюки — вымышленный город из романа Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев». Имя взято из путеводителя. Некоторые авторы считают прообразом Васюков Васильсурск, другие — Козьмодемьянск. В первоначальном варианте рукописи «Двенадцать стульев» есть указание на то, что «название вымышлено, описание города заимствовано из указанного путеводителя, где оно относится к городу Ветлуга, что расположен в верхнем течении одноименного притока Волги».
 Нью-Васюки — фразеологизм, Остап Бендер: «Васюки переименовываются в Нью-Москву, а Москва — в Старые Васюки» (роман «Двенадцать стульев»).

Примечания